Fan Kexin – pattinatrice di short track cinese 
 He Kexin – ex ginnasta cinese
 Zhang Kexin – sciatrice freestyle cinese specialista dell'halfpipe